Макси́миха — село в Баргузинском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Усть-Баргузин».

География 
Расположено на региональной автодороге  «Баргузинский тракт», на южном берегу Баргузинского залива озера Байкал, в устье реки Максимихи, в 233 км к северо-востоку от Улан-Удэ, и к юго-западу — в 32 км от центра городского поселения, посёлка Усть-Баргузин, и в 80 км от райцентра — села Баргузин. В одном километре от села располагается эколого-этнографический парк Светлая Поляна.

Население

Инфраструктура 
Начальная общеобразовательная школа, сельский клуб, почтовое отделение, лесничество, фельдшерско-акушерский пункт.

Известные люди 
В селе жили:
 Михаил Жигжитов  (1915—1990) — народный писатель Бурятии.
 Владимир Корнаков (1929—2015) — народный писатель Бурятии. Сегодня в селе проживает его супруга поэтесса и прозаик Людмила Корнакова.

Достопримечательности

Петропавловская церковь  
Петропавловская церковь  —  православный храм,  относится к Северобайкальской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Баргузинского района
Населённые пункты на Байкале